Neil Murray, może oznaczać:
 Neil Murray – brytyjskiego muzyka, grającego na gitarze basowej
 Neil Murray – australijskiego wokalistę i saksofonistę. 
 Neil Murray – byłego piłkarza